Here Comes the Night – singolo di Lulu del 1964 di cui sono state fatte varie cover, in particolare quella dei Them del 1965
 Here Comes the Night – singolo dei Beach Boys del 1979, originariamente inserito nell'album Wild Honey del 1967
 Here Comes the Night – album di David Johansen del 1981
 Here Comes the Night – album di Barry Manilow del 1982